Ла Бланкита има више значења:

 Ла Бланкита (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бланкита (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бланкита, Фонда (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бланкита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бланкита (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бланкита (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику